Појам Форд може да се односи на:

 Форд, америчка аутомобилска компанија
 Форд (Канзас), град је у америчкој савезној држави Канзас

Особе 
 Алексис Форд, америчка порнографска глумица
 Алфонсо Форд, амерички кошаркаш
 Глен Форд, амерички глумац
 Рос Форд, шкотски рагбиста
 Џералд Форд, амерички председник САД
 Хенри Форд, оснивач компаније Форд Мотор 
 Харисон Форд, амерички глумац
 Франсис Форд Копола, амерички режисер
 Џон Форд, амерички режисер

Остало 
 Алан Форд, италијански стрип и лик из истоименог стрипа